Vordingborg Kommune ist eine dänische Kommune auf den Inseln Seeland und Møn. Sie entstand am 1. Januar 2007 im Zuge der Kommunalreform durch Vereinigung der „alten“ Vordingborg Kommune mit den bisherigen Kommunen Langebæk, Møn und Præstø, alle im Storstrøms Amt.

Vordingborg Kommune besitzt eine Gesamtbevölkerung von  Einwohnern (Stand ) und eine Fläche von  km². Sie ist Teil der Region Sjælland. Der Sitz der Verwaltung ist in Vordingborg.

Der Langdysser Valdemar Plads liegt inmitten des Vintersbølle Skov (Wald), südlich von Nyråd.

Kirchspielsgemeinden und Ortschaften in der Kommune 

Auf dem Gemeindegebiet liegen die folgenden Kirchspielsgemeinden (dän.: Sogn) und Ortschaften mit über 200 Einwohnern (byer nach Definition der dänischen Statistikbehörde), bei einer eingetragenen Einwohnerzahl von Null hatte der Ort in der Vergangenheit mehr als 200 Einwohner.

Erläuterungen

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website der Vordingborg Kommune (dänisch)